Елхово () — община в Болгарии. Входит в состав Ямболской области. Население составляет 18 136 человек (на 16 июня 2008 года).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Борисово
 Бояново
 Вылча-Поляна
 Голям-Дервент
 Гранитово
 Добрич
 Елхово
 Жребино
 Изгрев
 Кирилово
 Лалково
 Лесово
 Малко-Кирилово
 Маломирово
 Малык-Манастир
 Мелница
 Пчела
 Раздел
 Славейково
 Трынково
 Чернозем

Политическая ситуация 

Кмет (мэр) общины Елхово — Петыр Андреев Киров (коалиция «Промяна»: Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ), Демократы за сильную Болгарию, Земледельческий народный союз, Союз демократических сил, Союз свободной демократии) по результатам выборов.

Примечания 

Общины Ямболской области